Алишер Жолтайулы Жумакан (род. , ) — казахстанский велогонщик, выступающий на треке и шоссе.

Биография 
С 2012 г. участвовал в международных соревнованиях. Участник Азиатских игр 2018 года в Джакарте. Призёр и победитель международных соревнований класса CL1 и CL2;

Достижения

Шоссе 
 2014
 2-й на чемпионате Азии  — индивидуальная гонка (юниоры)
 2017
 2-й на чемпионате Казахстана  — групповая гонка

Трек 
 2015
 Чемпионат Азии
  командная гонка преследования (юниоры)
 2017
  Азиатские игры в помещениях — командная гонка преследования
 2019
  Чемпион Казахстана — мэдисон
 Чемпионат Азии
  индивидуальная гонка преследования
  командная гонка преследования
  Гран-при Москвы — командная гонка.
  2020
 Чемпионат Азии
  индивидуальная гонка преследования
  скрэтч

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Казахстана